Convento delle Clarisse (Grosseto)
Convento delle Clarisse (Massa Marittima)
Convento delle Clarisse di Monticelli
 altri conventi di Clarisse

Pagine correlate
Ex convento delle Clarisse